Билинза Бийе, Линза Бийе — собирающая линза, разрезанная по диаметру пополам, обе половинки которой раздвигаются. Прорезь закрывается непрозрачным экраном.

На билинзу направляется свет от щели S, параллельной плоскости разреза. В точках S1 и S2 получаются действительные изображения щели S. Лучи, проходящие через них, дальше перекрываются (заштрихованная область на рисунке), образуя интерференционную картину.

Опыты по получению интерференционной картины с помощью билинзы Бийе похожи на Опыт Юнга, различия заключаются только в способе формирования вторичных источников.

Если изменить характер сдвига половинок билинзы, с перпендикулярного оптической оси на смещение вдоль неё, то вид интерференционной картины изменится. Такое расположение частей линзы используется в Опыте Меслина.

Схема установки не отличается большой светосилой, и для демонстрации опыт с билинзой Бийе, как и с бипризмой и бизеркалом Френеля, мало пригоден.

См. также 
 Опыт Юнга
 Бипризма Френеля
 Зеркала Френеля
 Зеркало Ллойда

Литература 
 Е. И Бутиков Оптика
 Д. В Сивухин Общий курс физики т.4 Оптика.

Источники 

Интерференция
Оптические приборы
Оптика
Линзы